Montesecco ima više značenja:
 Montesecco, Ascoli Piceno
 Montesecco, Pesaro-Urbino